Anastasija Pavljučenkova ha battuto in finale Madison Brengle 7-6(6), 7-6(3).

Teste di Serie

 Anastasija Pavljučenkova (campionessa)
 Chan Yung-jan (secondo turno)
 Ksenija Milevskaja (semifinali)
 Ayumi Morita (secondo turno)
 Tamira Paszek (terzo turno)
 Alizé Cornet (semifinali)
 Sharon Fichman (primo turno)
 Evgenija Rodina (quarti di finale)

 Julia Cohen (secondo turno) 
 Kristina Antoniychuk (terzo turno) 
 Urszula Radwańska (quarti di finale) 
 Nikola Hofmanová (quarti di finale) 
 Katerina Vanková (primo turno) 
 Reka Zsilinszka (terzo turno) 
 Kristína Kučová (terzo turno) 
 Madison Brengle (finale)

Tabellone

Fase Finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Australian Open 2007